Lend (Salzburg) - gemeente in de deelstaat Salzburg, Oostenrijk
 Lend (Graz) - district in Graz, Oostenrijk
 Lend (Iran) - dorp in Iran